Timberland bezeichnet:
 eine Schuhmarke, siehe Timberland
 ein früheres Unternehmen der Holzindustrie, Timberland Industries

Siehe auch:
 Timbaland, ein amerikanischer Musiker